

Sigle 
 International Karate – videogioco

Codici 
 IK – codice vettore IATA di Imair Airlines
 ik – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua inupiaq

Sport 
 IK – abbreviazione di Idrettsklubben, Idrottsklubben nella denominazione di società sportive norvegesi e svedesi

Altro 
 Ik – popolo africano
 Ik – nome di un giorno del calendario maya
 IK – sigla di Iparretarrak, organizzazione indipendentista del Paese Basco francese
 IK – targa automobilistica di Ilm-Kreis (Germania)
 Ik (Ик) – fiume della Russia europea orientale.

Altri progetti